El nombre de Cayetano Martínez puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Cayetano Martínez de Irujo (nacido en 1963). Aristócrata y deportista español. Ostenta los títulos de duque de Arjona y conde de Salvatierra.
 Cayetano Martínez Artés (1900-1939). Político socialista y funcionario español que murió fusilado en 1939 tras la Guerra Civil Española.